Municipio de Decker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Decker (condado de Richland, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Decker (condado de Knox, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Knox.